Greg Serano – attore statunitense
 Monte Serano – monte dell'Appennino